Парагвай принимал участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Сеуле (Корея) в четвёртый раз за свою историю, пропустив Летние Олимпийские игры 1980 года, но не завоевал ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1984
Страны на летних Олимпийских играх 1984 года